Une subdivision est au sens premier une « Sous-division ».

En droit administratif, le terme se réfère aux subdivisions administratives d'un pays (voir Administration territoriale et Subdivision territoriale).

En mathématiques, on considère :
 les subdivisions d'un intervalle pour définir l'intégrale de Riemann ;
 les subdivisions d'un graphe pour définir la notion de graphes homéomorphes ;
 les surfaces de subdivision, pour approximer des surfaces lisses par maillages de plus en plus fins.